New London ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den USA:
New London (Arkansas)
New London (Connecticut)
New London (Howard County) Indiana
New London (Jefferson County) Indiana
New London (Iowa)
New London (Maryland)
New London (Minnesota)
New London (Missouri)
New London (New Hampshire)
New London (New York)
New London (North Carolina)
New London (Ohio)
New London (Chester County) Pennsylvania
New London (Clearfield County) Pennsylvania
New London in South Carolina, siehe Willtown
New London (Texas)
New London (Campbell County, Virginia)
New London (Caroline County, Virginia)
New London (Washington)
New London (Wisconsin), im Waupaca und im Outagamie County

in Kanada:
New London (Prince Edward Island)